Tony Scott (1921-2007) – musicista statunitense
Tony Scott (1944-2012) – regista e produttore cinematografico inglese
Tony Scott – attore ed ex militare statunitense
Tony Scott (1941-2021) – calciatore inglese